Feuerwehrturm bezeichnet

 einen vielfältig nutzbaren Gebäudeteil eines Feuerwehrhauses, siehe Schlauchturm#Weitere Verwendungen

 Feuerwehrturm (Vörie), denkmalgeschützter Glockenturm in Vörie, Stadt Ronnenberg, Region Hannover, Niedersachsen